Segue un elenco dei 853 comuni dello stato brasiliano del Minas Gerais (MG).

Note

Voci correlate 
 Comuni del Brasile

Altri progetti 

 
Minas Gerais